Haltere au fost prezent la Jocurile Olimpice din Olimpiada din 1920 de la Paris, fiind și incluse, fără categorii de greutate, în programul Olimpiadei din 1896 și al Olimpiadei din 1904. Probele feminine sunt incluse din Olimpiada din 2000 de la Sydney. În prezent, concurenții sunt împărțiți în 15 categorii de greutate, opt pentru bărbați și șapte pentru femei.

Probe

Masculin
Probele de haltere au fost incluse fără categorii de greutate la Jocurile Olimpice de vară din 1896 și la cele din 1904. Nu au fost incluse în programul edițiilor din 1900, 1908 și 1912. Au fost prezent din nou la Jocurile Olimpice din 1920, cu opt categorii de greutate. Numărul și definiția categoriilor au evoluat de-a lungul timpului:

Feminin 
Din Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney, sportive sunt împărțite în șapte categorii de greutate, care nu au mai fost modificate: 48 kg, 53 kg, 58 kg;, 63 kg, 69 kg, 75 kg, +75 kg.

Clasament pe medalii

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Haltere la Comitetul Internațional Olimpic
  Haltere la Jocurile Olimpice pe Sports Reference

Haltere